Suite française peut faire référence à :

Musique 
 Suites françaises de Johann Sebastian Bach
 Suite française de Francis Poulenc
 Suite française de Darius Milhaud
 Suite française de Jean Roger-Ducasse

Littérature 
 Suite française, une série de romans écrits par Irène Némirovsky ; deux sur cinq sont rédigés avant son arrestation et sa mort à Auschwitz en 1942

Cinéma 
 Suite française, un documentaire court-métrage français réalisé par René Zuber et Roger Leenhardt en 1943
 Suite française, un film britannico-franco-belge réalisé par Saul Dibb en 2015, adapté du roman d'Irène Némirovsky